The Compact King Crimson — збірка англійської групи King Crimson, яка була випущена у 1987 році.

Композиції 
 Discipline - 5:01
 Thela Hun Ginjeet – 6:27
 Matte Kudasai – 3:48
 Three of a Perfect Pair – 4:13
 Frame by Frame – 5:08
 Sleepless – 5:24
 Heartbeat – 3:56
 Elephant Talk" – 4:36
 21st Century Schizoid Man – 7:20
 I Talk to the Wind – 6:06
 Epitaph – 8:49
 The Court of the Crimson King – 9:22

Джерела 
 
 "The Compact King Crimson" by "King+Crimson" amazon

Альбоми King Crimson
Англомовні музичні альбоми
Альбоми британських виконавців
Музичні альбоми 1987